Навронго:

 Навронго (город) - город в Гане.
 Навронго (аэропорт) - аэропорт, обслуживающий город Навронго.